Aquitania peut désigner :
 l'appellation romaine de l'Aquitaine antique ;
 Via Aquitania, une voie romaine construite pour relier Narbonne à Tolosa (Toulouse) ;
 Aquitania, une revue scientifique française d'archéologie ;
 Aquitania, en géologie, le nom d'une micro-plaque tectonique correspondant à l'Aquitaine actuelle ;
 le paquebot RMS Aquitania ;
 Aquitania, une municipalité colombienne ;
 (387) Aquitania, astéroïde découvert en 1894 par l'astronome bordelais Fernand Courty.

Voir aussi